Герман Иванович Романов — российский писатель-романист. Кандидат исторических наук (1996). Атаман Иркутской казачьей общины.

Биография 
Герман Иванович родился в Иркутске, в семье с казачьими традициями. Работать начал в 17 лет. Успел поработать на гидроэлектростанции в Усть-Илимске на участке ТМХ. Окончил Иркутский педагогический институт, работал в университете, преподавал историю и обществознание в средней общеобразовательной школе в селе Олха. Занимался историей социальной мысли, затем историей казачества.

Герман Иванович Романов защитил кандидатскую диссертацию «Казачье население Восточной Сибири (конец XIX начало XX в.)» и стал доцентом. После выхода на пенсию стал атаманом казачьей общины и начал писать свои «альтернативные истории».

Герман Иванович с ранней юности изучал историю родного края и интересовался литературой. Но только после выхода на пенсию автор по-настоящему решил взяться за литературное творчество. Главным делом своей жизни Герман Иванович считает возрождение культуры, быта и традиций казачества. Его основной жанр — альтернативная история. Как писатель-фантаст, как историк — он выдвигает свои версии развития исторических событий: про казаков, историю России, родной Иркутск, который присутствует фактически в каждом романе писателя. Герои его книг, русские казаки, совершая путешествия во времени, попадают в различные исторические эпохи и становятся современниками Колчака, Керенского, Троцкого, Каппеля, других исторических личностей.

История казачества — любимая тема Германа Ивановича. Писатель знает много интересных фактов и сам является потомственным казаком, жителем старейшего казачьего села Олха. Несмотря на большую занятость, на своей малой родине автор книг возрождает казачьи традиции и фольклор. Главные герои книг Германа Ивановича — казаки, независимо от того, о каком периоде идёт речь, о какой стране, ведь жанр альтернативной истории предполагает большой простор для фантазии. в 2008

Названия его книг эпатажные. К примеру, в серии «Попаданец на троне» есть книга «Лондон должен быть разрушен. Русский десант в Англию», в серии «Крестоносец из будущего» — «Меч без ножен. Помирать, так с музыкой!». А названия шести книг серии «Спасти Колчака» написаны в едином стиле: «Спасти Колчака! Попаданец адмирала», «Спасти Каппеля! Под бело-зелёным знаменем», «Спасти императора! Попаданцы против ЧК». Пожалуй, самым нашумевшим романом писателя стал «Товарищ фюрер», который вышел в двух книгах. В них рассказывается о том, как магическим образом современный студент, участвующий в штурме «Останкино» в 1993 году, попадает в прошлое и оказывается не кем иным, как Адольфом Гитлером.

В книгах Германа Романова Иркутск не тот, что существует сейчас, а альтернативный, в котором изменён ход истории, и он сохранился тем городом, который был 150 лет назад. Это красивый город, в котором осталась Тихвинская площадь, на которой стоит острог, все храмы, деревянные резные дома и каменные здания.

Сейчас Герман Иванович Романов продолжает литературную деятельность, путешествует по миру, читает публичные лекции по истории и литературе.

Библиография Опубликовано 44 произведение: 
 Попаданец" на троне. «Бунтовщиков на фонарь!» Впервые опубликовано 8 июля 2021.
 Спасти Колчака! «Попаданец» Адмирала Впервые опубликовано 8 июля 2021.
 Спасти Державу! Мировая Революция «попаданцев» Впервые опубликовано 8 июля 2021
 Психическая атака из будущего. За Колчака и Каппеля! Впервые опубликовано 8 июля 2021.
 Крестоносец из будущего. Самозванец. Впервые опубликовано 8 июля 2021
 Иркутъ Казачiй. Зарево над Иркутском Впервые опубликовано 21 августа 2021.
 Империя «попаданца». «Победой прославлено имя твоё!» Впервые опубликовано 22 августа 2021.
 Спасти Кремль! «Белая Гвардия, путь твой высок!» Впервые опубликовано 22 августа 2021.
 Спасти Москву! «Мы грянем громкое „Ура!“» Впервые опубликовано 22 августа 2021.
 Лондон должен быть разрушен! Русский десант в Англию Впервые опубликовано 22 августа 2021.
 Переход Суворова через Гималаи. Чудо-богатыри «попаданца» Впервые опубликовано 22 августа 2021.
 «Засланные казачки». Самозванцы из будущего Впервые опубликовано 9 сентября 2021.
 ТОВАРИЩ ФЮРЕР Книга 1. Триумф блицкрига Впервые опубликовано 10 сентября 2021.
 ТОВАРИЩ ГИТЛЕР Книга 2. Повесить Черчилля! Впервые опубликовано 10 сентября 2021.
 КРЕСТОНОСЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО Командор Впервые опубликовано 10 сентября 2021.
 СПАСТИ ОТЧИЗНУ! «Мировой пожар в крови» Впервые опубликовано 10 сентября 2021.
 МЕЧ БЕЗ НОЖЕН «ПОМИРАТЬ, ТАК С МУЗЫКОЙ!» Впервые опубликовано 11 сентября 2021.
 СПАСТИ ИМПЕРАТОРА! «ПОПАДАНЦЫ» ПРОТИВ ЧК Впервые опубликовано 11 сентября 2021.
 джокер рейха 2 книга Впервые опубликовано 14 сентября 2021.
 Реванш Генерала Каппеля Впервые опубликовано 19 сентября 2021.
 Железная маска Шлиссельбурга (1) Впервые опубликовано 25 сентября 2021.
 «Линия Сталина». Неприступный бастион (1) Впервые опубликовано 26 октября 2021.
 Тайна генерала Каппеля Впервые опубликовано 26 октября 2021
 «Линия Сталина». «Колыбель» Победы (2) Впервые опубликовано 27 октября 2021.
 Царская свара (2) Впервые опубликовано 19 октября 2021.
 «Кровь под короной». (3) Впервые опубликовано 7 ноября 2021.
 Византийское наследство (4) Впервые опубликовано 3 декабря 2021.
 Изгой (1) Впервые опубликовано 29 декабря  2021.
 Венец терновый (2) Впервые опубликовано 22 января в   2022.
 Гроза седьмого года Впервые опубликовано 14 февраля в 17:56.   2022.
 Козырь Рейха Впервые опубликовано 20 февраля в 09:25 . 2022.
 Царский зять (3) опубликовано 5 марта в 20:28.  2022.
 Корсар рейха опубликовано 31 марта  16:25.  2022.
 Обречённый на смерть опубликовано 12 апреля  07:24.  (2022.
 Сын на отца опубликовано 3 мая в 10:36. 2022.
 Царская доля опубликовано 5 июня  2022.
 Крепость на дюнах опубликовано 8 июля  2022.
 Кровавое золото Еркета опубликовано 6 августа 2022.
 Ливонское наследие опубликовано 1 ноября 2022.
 «Злой гений» Порт-Артура опубликовано 26 ноября 2022.
 Война все спишет опубликовано 19 декабря 2022.
 Победителей не судят опубликовано  15 января.
 Горе побежденным опубликовано 9 февраля.
 «Помни войну» опубликовано 7 марта.

Интервью с автором 
Иркутский писатель написал книгу про Гитлера

Герман Романов. Биография. Эксмо

Примечания